

Musica 
 Second – EP dei Baroness del 2005
 Second – album di Jim Kurt Hudson del 2009
 2nd – EP dei The Rasmus del 1996

Persone 
 Albéric Second – giornalista e scrittore francese
 Didier Lupi Second – compositore francese
 Maurice Second – politico francese

Pagine correlate 
Seconds

Altri progetti